Deux navires de l'United States Navy on porté le nom dUSS Manchester, d'après la ville du même nom :
 l', un croiseur léger de classe Cleveland qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un futur Littoral combat ship de classe Independence.

Manchester